Карл Хуго Шмёльц (; 6 октября 1917, Вайсенхорн — 22 октября 1986, Ланштайн) — немецкий фотограф.

Биография 
Карл Хуго Шмёльц родился в Вайсенхорне, Германия. Его отец Хуго Шмёльц был фотографом, именно он обучил Карла фотографии. В Кёльне у семьи была фотостудия, которой руководил Хуго Шмёльц. В 1938 году Хуго Шмёльц умер, а Карл взял руководство фотостудией на себя. Благодаря клиентской базе отца и репутации, работу можно было продолжать без перерыва даже после смерти Хуго Шмельца.

После окончания службы в армии Карл Хуго Шмёльц, увидев разрушения Кёльна, решил зафиксировать их серией снимков, используя свою крупноформатную камеру. В сотрудничестве с великими архитекторами Рейнской области своего времени, включая Адольфа Абеля, Бруно Поля, Доминика Бёма, Готфрида Бёма, Германа фон Берга, Вильгельма Рифана, Рудольфа Шварца, Ханса Шиллинга, Йоахима Шюрмана он создал впечатляющие серии снимков послевоенной архитектуры Кёльна. В подборки входили снимки архитектуры, интерьеров и ночного города. Кроме того, Шмёльц работал с различными предприятиями по части рекламы, особенно в мебельной промышленности. В 1956 году он женился на фотографе Вальде Хут и основал совместно с ней фотостудию «schmölz + huth». После его свадьбы с Вальде студия также стала получать заказы от индустрии моды.

Карл Хуго Шмёльц был похоронен в семейной могиле на Кельнском северном кладбище.

Публикации 
 «Köln — Antlitz einer großen Stadt» (Кёльн — лицо большого города), под ред. Ханса Петерса, Дюссельдорф, 1939
 «Der Dom zu Köln» (Кёльнский собор), под редакцией Ханса Петерса, Дюссельдорф, 1948
 «Siegburger Servatiusschatz», под редакцией Ханса Петерса, Бад-Хоннеф, 1952
 «Aus den Trümmern, Kunst und Kultur im Rheinland und in Westfalen 1945—1952» (Из обломков, искусство и культура в Рейнской области и Вестфалии 1945—1952), каталог выставки Рейнского земельного музея, 1985
 «Köln lebt — Fotografien von Hugo und Karl Hugo Schmölz» (Кёльн живёт — фотографии Хуго и Карла Хуго Шмёльца). под редакцией Рейнхольда Мисельбека, JP Bachem Verlag, Кёльн 1995, ISBN 3-7616-1157-9
 «Dom-Ansichten — Fotografien des Kölner Doms von Karl Hugo Schmölz» (Виды собора — фотографии Кёльнского собора, сделанные Карлом Хуго Шмёльцем) Рейнхольдом Мисельбеком и Арнольдом Вольфом, JP Bachem Verlag, Кёльн, 1997, ISBN 3-7616-1308-3
 «Köln-Ansichten — Fotografien von Karl Hugo Schmölz» (Виды Кёльна — Фотографии Карла Хуго Шмёльца). Под редакцией Рейнхольда Мисельбека и Вольфрама Хагшпиля, JP Bachem Verlag, Кёльн 1999, ISBN 3-7616-1403-9
 «Karl Hugo Schmölz — Köln. Architekturfotografien der Fünfziger Jahre» (Карл Хуго Шмёльц — Кёльн. Фотографии архитектуры пятидесятых годов). Ред. В. Франц фан дер Гринтен и Томас Линден. С текстами Ульфа Эрдмана Циглера и Томаса Линдена. Издательство Schimer Mosel, Мюнхен 2012

Выставки 
 2012: «Wie sich Deutschland neu erfand — Fotografien von Karl Hugo Schmölz». (Как Германия обрела себя заново — фотографии Карла Хуго Шмёльца). Рейнский земельный музей, Бонн

Примечания

Литература 
 Roswitha Neu-Kock: Schmölz, Karl Hugo , In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007, ISBN 978-3-428-11204-3, S. 259 f.
 Karl Hugo Schmölz, Architekturfotografien der Fünfziger Jahre. — VAN DER GRINTEN, Franz und LINDEN, Thomas (Hrsg.), mit Texten von Ulf Erdmann Ziegler und Thomas Linden, Schirmer-Mosel, München 2012, ISBN 978-3-8296-0539-7 — (Hardcover, 26,5 × 31 cm, 176 Seiten, 127 Duotone Tafeln, Dt.)
 Karl Hugo Schmölz, Funkhaus Köln 1952, hg. v. VAN DER GRINTEN GALERIE, Text von Franz van der Grinten, Vorwort Konrad Adenauer, Verlag Stefan Schuelke Fine Books, Köln 2014, ISBN 978-3-9815348-6-3 (Hardcover, 24 × 33 cm, 64 Seiten, Dt/Engl.)